Ло́мберг (Lomberg) — фамилия германского происхождения. Известные носители:

 Ломберг, Борис Самуилович (род. 1933) — советский учёный в области материаловедения.
 Ломберг, Чарльз (1886—1966) — шведский легкоатлет-многоборец.

 (6446) Ломберг — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.